Das Cambium ist

 eine alternative Schreibweise für das Kambium, die Wachstumsschicht zwischen der Splintholzzone und der Rinde beim Holz
 eine nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung für den Inhalt einer Zelle, siehe Protoplasma
 der Name einer Sozialen Gruppe in der ehemaligen Kaserne Fehring.